Ойданич () — фамилия южнославянского происхождения.

 Ойданич, Добрила (1920—1995) — участница Народно-освободительной борьбы, Народный герой Югославии.
 Ойданич, Драголюб (1941—2020) — югославский и сербский военный деятель, генерал армии, кавалер высшего югославского Ордена Свободы.
 Ойданич, Эра (род. 1947) — сербский фолк-певец и танцор.
 Ойданич, Ванеса (род. 1958) — сербская актриса, известная, преимущественно, по ролям в порнофильмах.